Brännsjön kan syfta på ett antal insjöar:

Finland
Brännsjön (sjö i Finland), sjö i Pedersöre,  (6 ha)

Sverige

Lilla Brännsjön, sjö i Nyköpings kommun, 
Stora Brännsjön, sjö i Nyköpings kommun, 
Brännsjön, Närke, sjö i Degerfors kommun,  (23,1 ha)
Brännsjön, Västerbotten, sjö i Robertsfors kommun,  (4,99 ha)
Brännsjön (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun,  (52,3 ha)
Brännsjön (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (15 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn